Список включает в себя спортивные арены, использующиеся или которые использовались в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, а также спортивные арены команд, которые принимали участие в чемпионате НБА, но уже не существуют.

В настоящее время в чемпионате НБА используется 29 арен 30 командами. Две команды из Лос-Анджелеса: «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» используют для проведения домашних игр «Стэйплс-центр». Единственным представителем Канады в НБА является клуб «Торонто Рэпторс», который играет на арене «Эйр Канада-центр». Самой старой в чемпионате является арена «Нью-Йорк Никс» «Медисон-сквер-гарден», которая была открыта в 1968 году, а самая новая — «Литтл Сизарс-арена» команды «Детройт Пистонс», открытие которой планируется в сентябре 2017 года. По вместимости самой большой ареной является «Литтл Сизарс-арена», которая может принять 21 000 человек. Самой же маленькой по вместимости является «Голден 1-центр», вместимость которой составляет 17 500 человек.

Легенда

Восточная конференция

Западная конференция

Исчезнувшие команды

Примечания

Ссылки 
 National Basketball Association Arenas
 Hoops Corner

Списки спортивных сооружений